Jméno a příjmení Pavel Němec má více nositelů:

 Pavel Němec (profesor) (1912–1987) – český profesor katedry mikrobiologie a biochemie Slovenské vysoké školy technické (SVŠT) v Bratislavě
 Pavel Němec (* 1971) – český právník a politik Unie svobody
 Pavel Němec (politik, 1976) (* 1976) – český právník a politik ČSSD